Insula är det latinska ordet för "ö" och kan hänvisa till:

 Insula (anatomi) – insulära loben kallas även den femte loben
 Insula (byggnad) – ett romerskt hyreshus eller hyreskvarter
 Insula (romersk stadsplanering) – stadsblock där alla sidor avgränsas av vägar